

Geografia

Itália 
 Castiglion Fibocchi — comuna da província de Arezzo
 Castiglion Fiorentino — comuna da província de Arezzo
 Castiglione a Casauria — comuna da província de Pescara
 Castiglione Chiavarese — comuna da província de Gênova
 Castiglione Cosentino — comuna da província de Cosenza
 Castiglione d'Adda — comuna da província de Lodi
 Castiglione dei Pepoli — comuna da província de Bolonha
 Castiglione del Genovesi — comuna da província de Salerno
 Castiglione del Lago — comuna da província de Perugia
 Castiglione della Pescaia — comuna da província de Grosseto
 Castiglione delle Stiviere — comuna da província de Mântua
 Castiglione di Garfagnana — comuna da província de Lucca
 Castiglione di Sicilia — comuna da província de Catânia
 Castiglione d'Intelvi — comuna da província de Como
 Castiglione d'Orcia — comuna da província de Siena
 Castiglione Falletto — comuna da província de Cuneo
 Castiglione in Teverina — comuna da província de Viterbo
 Castiglione Messer Marino — comuna da província de Chieti
 Castiglione Messer Raimondo — comuna da província de Téramo
 Castiglione Olona — comuna da província de Varese
 Castiglione Tinella — comuna da província de Cuneo
 Castiglione Torinese — comuna da província de Turim
 Calasca-Castiglione — comuna da província de Verbano Cusio Ossola

França 
 Castiglione (Alta Córsega)

Desambiguações de topônimos